Olaszország
Roveredo di Gua, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Roveredo in Piano, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében